Eliaskathedrale steht für
St.-Elias-Kathedrale (Aleppo)
 Prophet-Elias-Kathedrale, Aleppo
St.-Elias-Kathedrale (Ottawa)
St.-Elias-Kathedrale (Solnzy)